Schmetterlinge (band), een Oostenrijkse band die vooral in de jaren zeventig populair was
 Schmetterlinge (film), de debuutfilm van de Duitse regisseur Wolfgang Becker